Дави́д Труэ́ба Родри́гес (; род. , ) — испанский , , ,  и . Младший брат кинорежиссёра, сценариста и кинопродюсера Фернандо Труэбы. Был женат на актрисе Ариадне Хиль.

Биография 
Изучал журналистику в Университете Комплутенсе и в 1992 году окончил курс сценарного мастерства в Американской киноакадемии. Ещё до поездки в США получил признание в качестве поэта-песенника, журналиста изданий «El País» и «El Mundo» и сценариста телепрограмм Sopa de gansos и Querido Rafael. В 1996 году дебютировал в качестве кинорежиссёра фильма «Хорошая жизнь».

В 2004 году документальный фильм «Бальсерос», в работе над которым Труэба участвовал в качестве сценариста и сопродюсера, получил номинацию на премию «Оскар». Фильм Давида Труэбы «Солдаты Саламин» (Саламин) выдвигался от Испании в качестве номинанта на «Оскар» как лучший иностранный фильм.

Фильмография

Режиссёр 
  — Хорошая жизнь / La buena vida
  — Солдаты Саламины / Soldados de Salamina
  — Стул Фернандо / La silla de Fernando
  — Легко живётся с закрытыми глазами / Vivir es fácil con los ojos cerrados

Сценарист 
  — Пердита Дуранго / Perdita Durango — режиссёр Алекс де ла Иглесия
  — Девушка твоей мечты / La niña de tus ojos — режиссёр Фернандо Труэба

Романы 
 «Открыто всю ночь»/ Abierto toda la noche (1995).
 «Четыре друга» / Cuatro amigos (1999).
 «Уметь проигрывать» / Saber perder (2008).

Примечания

Ссылки 

 

Выпускники Комплутенсе
Актёры Испании
Кинорежиссёры Испании
Сценаристы Испании
Писатели Испании
Журналисты Испании